Kapuas ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Tengah. Stand 2021 leben hier circa 411.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kapuas ist die Stadt Kuala Kapuas. Seinen Namen hat der Regierungsbezirk vom Kapuas, einem Fluss auf Borneo.

Geographie 
Kapuas liegt in der östlichen Hälfte der Provinz Kalimantan Tengah und erstreckt sich von der Küste fast bis an die nördliche Grenze der Provinz. Er grenzt im Norden und Nordosten an den Regierungsbezirk Murung Raya. Im Osten grenzt er an die Regierungsbezirke Barito Utara und Barito Selatan, sowie an die Provinz Kalimantan Selatan. Im Süden bildet die Javasee eine natürliche Grenze. Im Westen grenzt Kapuas an die Kabupaten Pulang Pisau und Gunung Mas. Administrativ unterteilt sich Kapuas in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 231 Dörfern, 214 Desa und 17 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Kapuas 411.004 Menschen, davon 198.775 Frauen und 212.229 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 27 Personen pro Quadratkilometer. 82,0 Prozent der Einwohner sind Muslime, 12,1 Prozent Christen (mehrheitlich Protestanten), 5,7 Prozent Hindus und 0,2 Prozent Anhänger anderer Religionen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Tengah